821 км, 821-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 821 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 585821.
 821 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 268197.